Појам Џеси Џејмс може да се односи на:
 Џеси Џејмс (разбојник), амерички криминалац
 Џеси Џејмс (глумац)
 Џеси Џејмс (ТВ-личност), амерички ТВ-водитељ и мотоциклиста